3. Igrzyska Afrykańskie – multidyscyplinarne zawody sportowe, które odbyły się w Algierze między 13 a 28 lipca 1978 roku.

Dyscypliny 
Rozegrano zawody w 12 dyscyplinach sportowych:

Klasyfikacja medalowa 
Legenda:

Przypisy